Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1979 го́да () — 35-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста

Сильнейшие по линиям

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1979
Спорт в Латвии в 1979 году
Футбол в СССР в 1979 году